Evangelisches Stift steht für folgende Einrichtungen:

 Evangelisches Stift St. Martin Koblenz
 Evangelisches Stift Tübingen
 Evangelisches Stift Freiburg